Aş Şaghīr kan syfta på följande platser:

Irak 

 Tall ar Rūsīyah (kulle i Irak, lat 32,58, long 45,26), Wasit, 
 Tall Marjab, kulle, Dhi Qar, 

Robotskapade Irakförgreningar